Arnon – fiume francese
 Arnon – fiume della Giordania
 Arnon – caratteristica di albedo della superficie di Marte
 Ruth Arnon – biochimica israeliana